Grand Marais désigne :

Toponymes

Grand Marais, Manitoba

Grand Marais, Michigan
Grand Marais, Minnesota

 
Le  Grand-Marais, dans la région du Seeland.